Max Fleischer (1861-1930), niemiecki botanik i malarz
 Max Fleischer (1883-1972) – amerykański reżyser filmów animowanych
 Max Fleischer (1841-1905), austriacki architekt